Damernas 30 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji, den 22 februari 2014. Tävlingen gick i fristil. Detta var damernas sista tävling i mästerskapet.

Deltagande nationer
57 åkare från 24 nationer deltog i damernas 30 kilometer i längdskidåkning. Siffran inom parentes visar hur många åkare som respektive nation representeras av.

 (1)
 (2)
 (4)
 (3)
 (4)
 (1)
 (4)
 (2)

 (1)
 (1)
 (4)
 (4)
 (4)
 (1)
 (1)
 (1)

 (4)
 (1)
 (3)
 (2)
 (3)
 (4)
 (1)
 (1)

Medaljörer

Resultat
57 tävlande deltog i 30 kilometersloppet.

Referenser

Noter

Externa länkar 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Damernas 30 kilometer